Arcabuco kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Arcabuco (ort), Boyacá, 
 Arcabuco (kommun), Boyacá,